Internazionali BNL d’Italia 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 12–18 maja 2014 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 120 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 we Włoszech